Utakmice UEFA Liga prvaka iz sezone 2018./19. je 64. sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 27. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka.

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Unutrašnje poveznice 

 UEFA Liga prvaka 2018./19.
 UEFA Liga prvaka

Vanjske poveznice 

 Službene stranice UEFA-e
 Službene stranice UEFA Lige prvaka

Izvori 

2018-19